Loose (álbum de B'z)
Loose (álbum de Nelly Furtado)
Loose (Schleswig-Holstein), Alemanha